Хосе Эрнандес: Эрнандес, Хосе (1834—1886) — аргентинский поэт.
 Эрнандес, Хосе (1926—2011) — испанский футболист.
 Эрнандес, Хосе Карлос (род. 1978) — испанский бегун на длинные дистанции, который специализируется в марафоне.
 Эрнандес, Хосе Морено (род. 1962) — астронавт НАСА, инженер.
 Эрнандес, Хосе Эухенио (род. 1956) — колумбийский футболист и тренер.

См. также 
 Хосе Эрнандес — станция Линии D метрополитена Буэнос-Айреса.